Miguel Orlando (né le  à Saignelégier en Suisse) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || HC Ajoie || LNB ||36 ||0 ||4 ||4 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || HC Ajoie || LNB ||45 ||3 ||4 ||7 ||38 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2007-2008 || HC Ajoie || LNB ||28 ||2 ||6 ||8 ||28 ||14 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2008-2009 || HC Ajoie || LNB ||41 ||1 ||3 ||4 ||75 ||10 ||1 ||0 ||1 ||14 
|-  
|2009-2010 || HC Ajoie || LNB ||46 ||1 ||7 ||8 ||57 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-  
|2010-2011 || HC Ajoie || LNB ||45 ||1 ||3 ||4 || 44||7 ||0 ||0 ||0 || 6
|-  
|2011-2012 || HC Ajoie || LNB ||45 ||1 ||1 ||2 || 56|| 7|| 0||1 || 1||8 
|-  
|2012-2013 || HC Ajoie || LNB ||50 ||2 ||19 ||21 || 58|| 12|| 3||1 || 4||34 
|-  
|2013-2014 || HC Ajoie || LNB || 42 || 3 || 9 || 12 || 100 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2014-2015 || HC Ajoie || LNB || 48 || 0 || 4 || 4 || 52 || 6 || 0 || 0 || 0 || 8
|-  
|2015-2016 || HC Ajoie || LNB || 42 || 2 || 9 || 11 || 32 || 18 || 1 || 2 || 3 || 18
|-  
|2016-2017 || HC Ajoie || LNB ||47 ||0 ||8 ||8 ||26 ||10 ||0 ||1 ||1 ||14
|-  
|2017-2018 || HC Franches-Montagnes || 1re ligue ||25 ||3 ||15 ||18 ||30 ||13 ||6 ||3 ||9 ||18
|-  
|2018-2019 || HC Franches-Montagnes || 1re ligue ||25 ||4 ||11 ||15 ||40 ||10 ||2 ||8 ||10 ||8
|-  
|2019-2020 || HC Franches-Montagnes || 1re ligue ||25 ||4 ||15 ||19 ||12 ||10 ||2 ||4 ||6 ||12

Notes et références

Voir aussi 

Naissance le 12 janvier 1985
Naissance dans le canton du Jura
Joueur suisse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Sportif du canton du Jura
Joueur du HC Ajoie